Fife
Fife (Washington)
Fife Lake

Desambiguações de topônimos